Trigrad peut désigner :

 en Bulgarie :
 le village de Trigrad
 les gorges de Trigrad
 la rivière Trigrad

 en Antarctique :
 le Trigrad Gap, un col de 500 mètres d'altitude dans les monts Tangra